«Дордой» () — киргизский футбольный клуб, представляющий город Бишкек. Был основан в 1997 году. Изначально представлял город Нарын и с 2004 года носил название «Дордой-Динамо». В начале 2010 года был перемещён в Бишкек и стал называться «Дордой». Один из самых титулованных и сильнейших клубов Кыргызстана.

12-кратный чемпион Кыргызстана (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020), 10-кратный обладатель Кубка Киргизии (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018), 2-кратный победитель Кубка Президента АФК (2006, 2007), 4-кратный обладатель Суперкубка Киргизии (2012, 2013, 2014, 2019).

Прежние названия 
 1997 — «Дордой» Нарын
 1998 — «Дордой-Жаштык»-СКИФ Бишкек
 1999-2004 — «Дордой» Нарын
 2004-2010 — «Дордой-Динамо» Нарын
 с 2010 — «Дордой» Бишкек

История

Ранний период 
Клуб был основан в 1997 году бизнесменом Аскаром Салымбековым. В первый состав команды вошли игроки юношеского клуба «Семетей» из Бишкека.

Первый матч был сыгран 3 марта против «Алги»-ПВО, которая впоследствии стала серебряным призёром чемпионата. Выступление в профессиональных соревнованиях «Дордой» начал с Первой лиги. В дебютном сезоне-1997 он смог занять лишь 8-е место.

В 1998 году «Дордой» объединился с командой Института физической культуры и стал называться «Дордой-Жаштык»-СКИФ. В Первой лиге-1998 выступали 12 команд. По итогам сезона нарынчане заняли третье место, уступив лишь клубам «Динамо-Азия-Караван» и КРЛ «Динамо».

Однако они отказались бороться за место в Высшей лиге, и поэтому стыковые матчи играл «Дордой». По их итогам нарынчане перешли в Премьер-лигу. В этом же сезоне клуб должен был дебютировать в Кубке Киргизии матчем 1/16 финала против бишкекского «Динамо-Азия-Караван», однако «Дордой» отказался от участия в турнире.

Сезон 1999 года стал дебютным для команды в Премьер-лиге. Она заняла 5-е место, отстав от бронзовых призёров «Жаштык-Ак-Алтыны» и «Полёта» на 14 очков.

В том же сезоне «Дордой», наконец, дебютировал в Кубке Независимости Киргизии. В 1/32 финала нарынчане встретились с ФК «Энесай» и обыграли его со счётом 5:2. «Динамо-Аэропорт» снялся с соревнований, и Дордой прошёл в 1/8 финала за счёт технической победы.

В 2000 году по итогам чемпионата «Дордой» занял 6-е место, а чемпионом стал столичный СКА-ПВО. Состав команды пополнился самым результативным футболистом Киргизии 1992—2006 годовЗамирбеком Жумагуловым. Позже он стал одним из тренеров команды. Из Кубка Киргизии «Дордой» выбыл на первой же стадии — в 1/8 финала, проиграв «Динамо» из Бишкека со счётом 0:3.

В 2001 году состав «Дордоя» пополнил защитник Руслан Сыдыков, который на протяжении последних лет являлся бессменным капитаном команды. В этом сезоне клуб впервые завоевал бронзовые медали. Свой успех он повторил в двух последующих чемпионатах — 2002 и 2003 годов.

Первые победы 
В 2004 году «Дордой» был переименован в «Дордой-Динамо». Пост главного тренера занял Борис Подкорытов, который пополнил команду несколькими опытными футболистами, которые в то время были лучшими игроками сборной.

«Дордой» впервые в своей истории выиграл чемпионат, на 5 очков опередив главного противника — «СКА-Шоро». Лучшим бомбардиром лиги стал Замирбек Жумагулов, забивший 28 голов.

В финале Кубка Киргизии «Дордой» со счётом 1:0 обыграл «Жаштык-Ак-Алтын», впервые в истории завоевав этот трофей. Единственный гол в матче забил Марлен Касымов.

Перед началом сезона-2005 команду покинул Борис Подкорытов, а его место занял Михаил Тягусов, занимавший этот пост ранее. Исход сезона решал «золотой матч» с «Шоро-СКА». Победитель не выявился ни в основное, ни в дополнительное время, и судьбу матча решала серия пенальти. По их итогам со счётом 4:2 победу одержал «Дордой» и во второй раз подряд завоевал чемпионский титул.

В финале Кубка Киргизии-2005 «Дордой» вновь обыграл «Жаштык-Ак-Алтын» со счётом 1:0 и также во второй раз кряду получил этот трофей. Автором гола стал Сергей Чикишев.

Сезон-2006 «Дордой» провёл всего лишь с одним поражением. Однако, как и в прошлом году, чемпионство было разыграно в «золотом матче». Но теперь соперником нарынчан стал кантский «Абдыш-Ата». В этом поединке со счётом 4:0 победил «Дордой-Динамо».

В сезоне-2007 «Дордой» вновь выиграл чемпионат, при этом оторвавшись от «Абдыш-Аты» уже на 9 очков. Однако в Кубке страны на стадии 1/4 финала клуб уступил своему главному сопернику, проиграв оба матча с минимальным счётом 0:1.

Новейшая история 

Новейшая история связана с приходом российского специалиста Сергея Дворянкова, проработавшего в клубе главным тренером с 2008 по 2013 годы. В 2008 году «Дордой-Динамо» опять становится чемпионом Киргизии, опередив «Абдыш-Ату». Завоевывала команда и Кубок Киргизии, вновь победив в финале «Жаштык-Ак-Алтын» из Кара-Суу.

В сезоне-2009 «Дордой-Динамо» в 6-й раз подряд стал чемпионом страны (позади снова оказалась «Абдыш-Ата»), однако в финале Кубка страны вместо «Дордоя» играли другие команды — «Абдыш-Ата» и «Алай».

2010 год начался для команды перебазировкой из Нарына в Бишкек. В чемпионате «Дордой» занял второе место, пропустив вперёд лишь «Нефтчи» (Кочкор-Ата). Однако в финале Кубка дордоевцы взяли реванш, разгромив нефтяников со счётом 3:0. Голами в том матче отметились Юрий Волос, Ильдар Амиров и Мирлан Мурзаев.

В 2011 году «Дордой» выиграл чемпионат, а вот в Кубке Киргизии-2011 клуб уступил в полуфинале кочкор-атинскому «Нефтчи» со счётом 1:2.

В 2012 году «Дордой» в 8-й раз стал чемпионом Киргизии. В финале Кубка с разгромным счётом 6:1 дордоевцы обыграли «Алгу» и в 6-й раз завоевали трофей.

Международные турниры

Кубок президента АФК

2005 
Первый розыгрыш кубка президента АФК прошёл в 2005 году в Непале. Дордой получил право сыграть в нём, как чемпион Кыргызстана 2004 года. Всего в турнире принимало участие 8 клубов, ставших чемпионами своих стран. Они были разбиты на две группы — по четыре команды в каждой. «Дордой» попал в группу «Б» наряду с шри-ланкийским «Блю-Стар», пакистанским «УАПДА» и камбоджийским «Хэллоу Юнайтед». Все матчи кубка президента 2005 проходили на стадионах «Хэлчоук» и «Дашарат Рангасала» в Катманду. Первый матч «Дордой» 5 мая сыграл в роли номинального хозяина против «Хэллоу Юнайтед».> После первого тайма киргизский клуб уже имел заметное преимущество со счётом 5:1. А итоговый счёт матча был 6:1. Дважды отличились Марлен Касымов (24' и 43') и Андрей Краснов (25' и 39'). По одному голу на счету Сергея Чикишева (28') и Валерия Березовского (71'). Затем «Дордой» играл 7 мая против «Блю Стар» на поле стадиона «Дашарат Рангасала» и обыграл соперника с разгромным счётом 8:1 (5:1 после первого тайма). Заключительным матчем группового этапа стала игра против пакистанского клуба УАПДА. Его дордойцы проиграли со счётом 0:1. Ворота Владислава Волкова на 81-й минуте поразил Ариф Мехмуд. В полуфинал вышли «Дордой» и «Блю Стар».

В полуфинале соперником стал непальский клуб «Три Старз», занявший второе место в группе «А». Матч был сыгран 12 мая и закончился нулевой ничьей в основное время. Судьбу матча решали одиннадцатиметровые удары, в которых Дордой победил 4:3 и вышел в финал.

Финальный матч был 14 мая на стадионе «Дашрат Рангасала». «Дордой» встречался с командой из соседнего Таджикистана «Регар-ТадАЗ». После первого тайма «Дордой» 0:1. Однако к концу матча счёт был уже 0:3 в пользу таджикистанцев. «Дордой» занял второе место в первом розыгрыше кубка президента АФК. Главным тренером на турнире был Михаил Тягусов.

Кубок АФК 
В феврале 2015 года «Дордой» дебютировал в Кубке АФК с проигрыша туркменскому «Ахалу» (1:0).

В 2017 году "Дордой" благодаря победе в Кубке Кыргызстана получил право на участие в первом квалификационном раунде Кубка АФК. 31 января 2017 года "Дордой" на ст. им. А. Суюмбаева в г. Ош разошелся миром с туркменским клубом "Балкан" - 1:1. Неделю спустя в туркменском Балканабаде команда Руслана Сыдыкова одержала победу со счетом 2:1 .

В следующем раунде турнира "Дордою" противостоял вице-чемпион Таджикистана - клуб "Хосилот". В Оше "Дордой" одержал победу (1:0), а на выезде в Душанбе была зафиксирована ничья (1:1). Благодаря этому успеху "Дордой" впервые в своей истории вышел в групповой раунд Кубка АФК. Однако по итогам которого занял в группе предпоследнее место.

Год спустя в 2018 году с приходом Александра Крестинина "Дордой" вновь завоевал Кубок Кыргызстана и получил право на участие в Кубке АФК. Но вылетел в первом же раунде турнира пропустив дальше туркменский "Ахал". 1:3 дома и 2:2 в Балканабаде.

В 2018 году команда оформила золотой дубль, завоевав и Кубок Кыргызстана и чемпионат Кыргызстана. Благодаря успеху в национальном первенстве "Дордой" получил право стартовать сразу с группового раунда. В первом туре в Бишкеке была зафиксирована ничья с туркменским "Алтын Асыр" (1:1).

Далее последовали сразу два поражения от таджикских клубов "Худжанд" (1:3) и "Истиклол" (1:4). Однако в следующем домашнем матче уступая в счете, "Дордой" вырвал победу у "Истиклола" (2:1).

Достижения 
 Чемпионат Кыргызстана
 Чемпион (12) (рекорд):  2004,  2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2011, 2012,  2014,  2018, 2019, 2020.
  Вице-чемпион (4): 2010, 2013, 2015, 2016.
  Третье место (4): 2001, 2002, 2003, 2017.
 Кубок Кыргызстана
 Победитель (10) (рекорд): 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018.
 Суперкубок Кыргызстана Победитель (4) (рекорд): 2012, 2013, 2014, 2019  Финалист (3): 2011, 2017, 2018.
 Кубок президента АФК Победитель (2): 2006, 2007.
  Финалист (4): 2005, 2008, 2009, 2010.
 3-4-е места (1): 2012.
 Кубок Ала-Тоо (международный турнир)
 Победитель (4): 2011, 2015, 2016, 2018.
 
 Кубок Ала-Тоо (турнир клубов Киргизии)
 Победитель (1): 2005.
 Кубок Исчиляр (Китай)
 Победитель (1): 2006.

Основной состав

Тренерский штаб 
согласно данным на официальном сайте и сайте flk.kg

Все тренеры 
 нет данных (1997—1999)
 Турде Каппарович Андабеков (2000)
 Александр Канцуров (2000)
 нет данных (2001)
 Михаил Тягусов (2002)
 Борис Подкорытов (2003—2004)
 Михаил Тягусов (2005)
 Борис Подкорытов (2006—2007)
  Сергей Дворянков (2008—2013)
  Завиша Милосавлевич (2014—2015)
 Анарбек Ормомбеков (октябрь 2015 — июнь 2016)
 Руслан Сыдыков (июнь 2016 — июнь 2017)
  Александр Крестинин (июнь 20 17 — )
  Мурат Джумакеев (2021)
  Сергей Арсланов (2022)

Фарм-клубы 
В разное время фарм-клубами «Дордоя» были выступавшие в Высшей лиге «Мурас-Спорт» (2006), «Плаза» (2008-2009), «Ала-Тоо» (2012-2016). В Первой лиге регулярно выступает «Дордой»-2, не раз становившийся победителем турнира.

Также в этом турнире принимали участие другие фарм-клубы — обычно юношеские команды с уточнением по году рождения: «Дордой»-94, «Дордой»-99 и «Дордой»-2000. В 2017 команда стала чемпионом 1 Лиги, в 2018 бронзовыми призерами.

На данный момент дублирующий состав клуба под руководством Мурата Джумакеева продолжает выступать в Национальной Лиге Кыргызстана (1 Лига).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на flk.kg
 Профиль и статистика на сайте soccerway.com
 Профиль на сайте transfermarkt
 Профиль на сайте national football teams